Tiamat (godin), oergodin in de Mesopotamische/Sumerische/Babylonische mythologie.
 Tiamat (band), een Zweedse gothicmetalband
 ZV Tiamat, een zwemvereniging